Abraham Cohen de Herrera – cabalista e filosofo religioso
 Antonio de Herrera y Tordesillas – storico spagnolo
 Benito Sánchez de Herrera – vescovo cattolico e teologo spagnolo
 Gabriel Alonso de Herrera – agronomo spagnolo
 Fernando de Herrera – poeta e scrittore spagnolo
 José Joaquín de Herrera – politico messicano
 José María Martín de Herrera y de la Iglesia – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Juan de Herrera – architetto e matematico spagnolo
 Juan Alonso Pimentel de Herrera – viceré del regno di Napoli